Hellmuth Reymann
 Daniel Gottlob Reymann – autor map Reymanna